

Алтайська сільська рада — сільське поселення, Алтайський район, Алтайський край
 Алтайська сільська рада — сільське поселення, Табунський район, Алтайський край